
 Étiquette, morceau de matière (tissu, papier…) sur lequel sont écrites des informations concernant l'objet auquel il est attaché

Dans la société 
 Étiquette, code qui gouverne le comportement des individus
 Étiquette, ensemble de règles de comportement d'un joueur de golf sur le parcours
 Étiquette, règles et usages à la cour

En politique 
 Étiquette, tendance politique d'une personne ou d'un parti

En informatique 
 Étiquette, mot-clé ou texte contenu dans les métadonnées d'un fichier (tag en anglais)
 Étiquette, composant d'interface graphique qui affiche du texte (label en anglais)
 Étiquette, métadonnée permettant d'expliquer un diagramme UML (tag en anglais)

En biologie 
 Étiquette, séquence d'acides aminés ajoutée à une protéine par technologie recombinante pour faciliter sa purification ou sa solubilisation (tag en anglais)

Articles connexes 
 Étiquetage
 Étiquetage-énergie
 Étiquetage environnemental
 Étiquette de danger des substances chimiques
 Étiquette électronique de gondole
 Sans étiquette